Corocoro peut désigner : 

 Corocoro : une municipalité de la province de Pacajes en Bolivie ;
 Corocoro : une île du delta du río Barima partagée entre le Guyana et la Venezuela.